DTU – Università Tecnica della Danimarca.
DTU – Università Tecnologica di Delhi.